

Sigle 
 Nicotinammide adenina dinucleotide – macromolecola organica
 NAD Electronics (New Acoustic Dimension) – azienda di prodotti Hi-Fi
 Neu Abdominaux Dangereux o Niù Abdominaux Dangereux – gruppo musicale italiano
 National Association of the Deaf – le associazioni per sordi
 NAD – Neuropatia Autonomica Diabetica
Nutrizione Artificiale Domiciliare

Codici 
 nad – codice ISO 639-3 della lingua nijadali
 NAD – codice valutario ISO 4217 del Dollaro namibiano, valuta della Namibia